Lebedenko je priimek več oseb:
 Igor Vladimirovič Lebedenko, ruski nogometaš
 Nikita Fedotovič Lebedenko, sovjetski general
 Nikolaj Lebedenko, ruski vojaški inženir